Munduapo peut désigner :

Toponymes

Munduapo : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Autana dans l'État d'Amazonas ;
 Munduapo : la capitale de la paroisse civile de Munduapo dans la municipalité d'Autana dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme